Agilulfo Caramia politico italiano
Giacinto Caramia violoncellista italiano
Maria Caramia calciatrice italiana